For peut désigner :

Nom commun 
 En droit :
 For (droit), la compétence d'un tribunal saisi d'une affaire ;
 le for interne et externe, une question de droit canonique ; 
 For (droit coutumier), texte formalisant des coutumes en Espagne et dans le sud de la France.
 for intérieur, locution désignant le jugement de la conscience

Abréviation 
 Fornax, Fornacis, le nom latin et son génitif de la constellation du Fourneau

Code 
 FOR,  code IATA de l'aéroport international de Fortaleza, CE, Brésil

Autres 
 For est le mot anglais équivalent au français pour. En programmation informatique, il s'agit du mot-clé pour définir une boucle for.
 For-l’Évêque, ancienne prison d’État française, située à Paris

Voir aussi 

 
 

Abréviation
Code